

Cinema 
 Tremors – film del 1990 diretto da Ron Underwood
 Tremors – franchise incentrato sull'omonima serie di film

Musica 
 Tremors – album di Sohn del 2014